Calado ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Calado (* 1975), portugiesischer Leichtathlet
 James Calado (* 1989), britischer Rennfahrer
 Joaquim Calado (1848–1880), brasilianischer Musiker
 José António Calado (* 1974), portugiesischer Fußballspieler
 Màrius Calado i Colom (1862–1926), katalanischer Pianist und Musikpädagoge